«Бегущий за ветром»:
 «Бегущий за ветром» — роман Халеда Хоссейни 2003 года
 «Бегущий за ветром» — фильм Марка Форстера 2007 года, экранизация романа